Imperador Tianqi 天啓帝( 23 de dezembro 1605 - 30 de setembro de 1627 ) , nome pessoal Zhu Youjiao ( Chinês : 朱由校 ) . Foi um imperador da dinastia ming , reinando de 1620 a 1627 . O filho mais velho do imperador Taichang e irmão mais velho de Imperador Chongzhen.

"Tianqi" , o nome de era do seu reinado , significa " abertura celestial " .

referências